Баннер:
 Баннер (франц. — bannière, итал. bandiera, англ. banner), в давние времена — главное знамя какого-либо войска, какого-либо государства. 
 Баннер и Баннер (Интернет) — графическое изображение рекламного характера.

Топонимы 
США
 Баннер (Калифорния) — населённый пункт в округе Сан-Диего (Калифорния).
 Баннер (округ Кингс, Калифорния)
 Баннер (Иллинойс)
 Баннер (Вайоминг)
 Баннер (округ, Небраска)
 Баннер-Илк (Северная Каролина)
 Баннер-Хилл (Теннесси)
 Баннер-Пик — Калифорния

Персоналии 
 Брук Баннер (род. 1983) — американская порноактриса.
 Баннер, Джилл (1946—1982) — американская актриса.
 Баннер, Зак (род. 1993) — игрок в американский футбол.
 Баннер, Пётр Петрович (1715—1783) — русский военный, генерал.
 Баннер, Эндрю Ф. (1841—1897) — американский живописец.
 Ле Банне, Жером — французский профессиональный кикбоксер, боксёр, реслер и боец смешанного стиля

Другие 
 banner — консольная утилита в Unix-подобных системах
 Баннерет